Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет 1999 года прошёл в два этапа с 10 сентября 1998 года по 8 мая 1999 года. За 4 путевки на финальный турнир боролись 28 сборных. Впервые принимали участие сборные Уэльса, Словении, Боснии и Герцеговины. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1981 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 28 сборных были разделены на 8 групп. В рамках мини-турниров победители групп вышли в четвертьфинальную стадию, где по итогам двух матчей определились участники финального турнира.

Предварительный раунд 
Победители групп выходят в четвертьфинал.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 4-8 декабря 1998

 Швейцария 1:1 Уэльс
 Франция 2:2 Испания
 Франция 2:1 Швейцария
 Испания 3:2 Уэльс
 Уэльс 0:6 Франция
 Швейцария 0:0 Испания

Группа 2 
 29 сентября — 3 октября 1998

 Италия 7:0 Израиль
 Словения 0:9 Югославия
 Италия 13:0 Словения
 Израиль 0:5 Югославия
 Израиль 3:0 Словения
 Югославия 0:2 Италия

Группа 3 
 23-27 ноября 1998

 Фарерские острова 0:2 Ирландия
 Нидерланды 1:1 Англия
 Нидерланды 2:0 Фарерские острова
 Англия 5:0 Ирландия
 Англия 7:0 Фарерские острова
 Ирландия 1:3 Нидерланды

Группа 4 
 13-17 октября 1998

 Германия 2:0 Бельгия
 Чехия 5:0 Венгрия
 Германия 4:0 Чехия
 Бельгия 10:0 Венгрия
 Бельгия 5:4 Чехия
 Венгрия 0:8 Германия

Группа 5 
 15-19 сентября 1998

 Россия 2:2 Финляндия
 Литва 0:14 Россия
 Финляндия 20:0 Литва

Группа 6 
 2-6 ноября 1998

 Эстония 0:7 Дания
 Польша 6:1 Эстония
 Дания 5:0 Польша

Группа 7 
 6-10 октября 1998

 Босния и Герцеговина 0:20 Швеция
 Словакия 14:0 Босния и Герцеговина
 Швеция 6:0 Словакия

Группа 8 
 10-14 сентября 1998

 Норвегия 10:0 Украина
 Украина 2:2 Турция
 Турция 0:8 Норвегия

Четвертьфиналы 
Победители выходят на финальный турнир.

|}

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

1998 год в женском футболе
1999 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет